Требеж — населений пункт у Словенії, у громаді Брежиці
 Требеж — населений пункт у Словенії, у громаді Іванчна Гориця
 Требеж — населений пункт у Хорватії, у громаді Ясеноваць
 Лоня-Требеж — річка в Хорватії